Балти се може односити на:

 Балти, краћи назив за припаднике балтичких народа (Литванци, Летонци, итд)
 Балти, становници Балтичког региона
 Балти (народ), народ тибетанског порекла
 Балти (језик), један од тибетанских језика
 Балти (династија), краљевска династија Визигота